Luca Dodi – ex ciclista su strada italiano
 Luigi Dodi – architetto, urbanista e accademico italiano
 Luigi Dodi – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Pietro Dodi – partigiano italiano